Kolokom peut désigner :
Kolokom, la localité située dans le département de Nagréongo au Burkina Faso
Kolokom, la localité située dans le département de Soaw au Burkina Faso

Homonymie de localités